Dipter se poate referi la:

Biologie 
 Diptere, ordin de insecte cu o singură pereche de aripi și cu aparatul bucal adaptat pentru înțepat și supt

Arhitectură 
 Dipter (arhitectură), tip de edificiu greco-roman înconjurat cu două șiruri de coloane